Saint-Nabord ist der Name folgender französischer Gemeinden:
 Saint-Nabord, Département Vosges
 Saint-Nabord-sur-Aube, Département Aube

Siehe auch:
 Saint-Nabor, Gemeinde im Département Bas-Rhin